Алашкерт () вірменські села:

 Алашкерт (Армавір) — село у марзі у (області) Армавір, Республіка Вірменія;
 Алашкерт (Нагірний Карабах) — село у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.